Mars-mező, nyilvános park Párizsban
 Mars-mező, tér Rómában, ami a római hadsereg gyakorló- és gyülekezőtere volt
 Mars-mező, tér Nápoly mellett, ahol 1856. december 8-án merényletet követtek el II. Ferdinánd nápoly–szicíliai király ellen
 Mars-mező, tér Szentpéterváron